Lübnitz bezeichnet

 Lübnitz (Bad Belzig), Ortsteil der Stadt Bad Belzig im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Lübnitz (Gefrees), Ortsteil von Gefrees im Landkreis Bayreuth, Bayern sowie einen dort fließenden Bach